Synagoga Izraela Rotmana w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 11
 Synagoga Izraela Rotmana w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 4